Women's United Soccer Association, afkorting, een voormalige vrouwenvoetbalcompetitie in de Verenigde Staten
WUSA (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1970 onder regie van Stuart Rosenberg
WUSA9, een Amerikaans televisiestation (kanaal 9) dat uitzendt in Washington DC, de Verenigde Staten